Faucille, un outil utilisé pour moissonner les végétaux ;
 Faucille, une grande plume recourbée de la queue du coq ;
 Faucille, le papillon Drepana falcataria.